Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1980 года прошёл в Томске 17-21 декабря. В соревнованиях участвовали 25 боксёров (15 участников весовой категории до 91 кг и 10 — категории свыше 91 кг). Абсолютным чемпионом страны стал Александр Ягубкин, победивший в финале Вячеслава Яковлева.

Участники

Категория до 91 кг 
 Эдуард Берестюк (профсоюзы, Архангельск);
 В. Захаров («Трудовые резервы», Саратов);
 Лев Геворкян («Динамо», Харьков);
 Василий Скуб («Енбек», Целиноград);
 Михаил Никифоров (профсоюзы, Усть-Каменогорск);
 Василий Момотенко («Динамо», Киев);
 Курбангаджен Гаджиметов («Динамо», Махачкала);
 Александр Ягубкин («Авангард», Донецк);
 Сергей Тюрин (профсоюзы, Хабаровск);
 Григорий Бахтояров («Спартак», Краснодар);
 Роман Каспер («Енбек», Целиноград);
 Сергей Дёмин (Вооружённые силы, Московская область);
 Сергей Карпунов (профсоюзы, Уфа);
 Анатолий Бичикашвили («Гантиади», Цхинвали);
 Владимир Бурцев («Труд», Ухта).

Категория свыше 91 кг 
 Вячеслав Яковлев («Буревестник», Ленинград);
 Сергей Золкин (Вооружённые силы, Москва);
 Николай Тимкин («Красное знамя», Витебск);
 А. Жарков («Буревестник», Ульяновск);
 Сергей Туаев («Труд», Орджоникидзе);
 Д. Кокоев («Гантиади», Цхинвали);
 Ионас Силявичус («Трудовые резервы», Каунас);
 Александр Тырин («Труд», Волгоград);
 Виктор Коваленко («Буревестник», Киев);
 А. Корнилов («Буревестник», Астрахань).

Ход соревнований

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Чемпионаты СССР в 1980 году
1980 год в боксе
Декабрь 1980 года
Спортивные соревнования в Томске